Gymkhana (paardensport), paardensport met behendigheidsparcours
 Gymkhana (autosport), vorm van autosport
 Moto Gymkhana, vorm van motorsport